Un navire de la marine impériale allemande et un de la marine austro-hongroise ont porté le nom de SMS Mars, d'après le dieu du même nom :
 le , un navire-école de la Kaiserliche Marine en service de 1881 à 1908 ;
 le , le dernier cuirassé à coque en fer construit pour la marine austro-hongroise en service de 1881 à 1920. Il est renommé SMS Mars en 1912.

Mars
Mars